Весёлый — посёлок сельского типа в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Входит в состав Среднеургальского сельского поселения.

Население

Список улиц

Ссылки 
 

Населённые пункты Верхнебуреинского района